Sadio Doumbia e Fabien Reboul erano i detentori del titolo ma sono stati sconfitti in finale da Jesper de Jong e Bart Stevens con il punteggio di 3-6, 7-5, [10-8].

Teste di serie 

  Sadio Doumbia /  Fabien Reboul (finale)
  Jesper de Jong /  Bart Stevens (campioni)

  Arjun Kadhe /  Sergio Martos Gornés  (primo turno) 
  Albano Olivetti /  Leandro Riedi (semifinale)

Wildcard 

  Alessio Balestrieri /  Andrea Giallanza (primo turno)

  Stefano Napolitano /  Giulio Zeppieri (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Roma Open 2022